Тлалчапа има више значења:

 Општина Тлалчапа (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлалчапа (Тлалчапа, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику